Bandit Rock Vol-2 är den andra blandskivan som Bandit Rock 106-3 har släppt.

Låtförteckning 
Holy Diver - Killswitch Engage
Heart Shaped Glasses - Marilyn Manson
Umbrella - Lillasyster
Amaranth - Nightwish
Rise Today - Alter Bridge
Clouds Of Ecstasy - Pain
In The Raw - Crashdïet
Denied - Sonic Syndicate
I'm Not Jesus - Apocalyptica med Corey Taylor
Bring Me Everyone - Mustasch
Curly Sue - Takida
The Garden's Tale - Volbeat
Surrender - Dropkick Murphys
Arms Around Your Love - Chris Cornell
Becoming The Bull - Atreyu
Shadows - Renegade Five
Forever - Papa Roach
I Scream - Down
Deceit (Bonus Track) - Union Square

Samlingsalbum